Кубок Полинезии 2000 был третьим и последним розыгрышем Кубка Полинезии, он также выполнял функции отборочного турнира Кубка наций ОФК 2000 года в зоне Полинезии. Турнир прошёл на Таити со 6 по 14 июня 2000 года.

 и  получили путёвки в финальный турнир Кубка наций ОФК 2000 года.

Ссылки 

Кубок Полинезии 2000 на RSSSF

Июнь 2000 года
2000 год в футболе
Футбол
Спортивные соревнования на Таити
Международные спортивные соревнования на Таити